Water peut faire référence à :

Télévision 

 , titre original de , téléfilm russe de Julia Perkul et  diffusé en 2006.

 , titre original de L'Eau,  de la 1 saison de  ;
 , titre original de Eau,  de la 1 saison de .

Cinéma 

 , titre original dOuragan sur l'eau plate, film britannique de Dick Clement sorti en 1985 ;
 , film indo-canadien de Deepa Mehta sorti en 2005 ;

 , film canadien de  sorti en 2009.

 Musique 

 Groupe 

 Water, groupe de rock néerlandais ;

 Chanson 

 , chanson de Brad Paisley présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Elitsa Todorova et Stoyan Yankoulov représentant la Bulgarie à l'Eurovision 2007 ;
 , chanson de Martika présente sur l'album  sorti le  ;
 Water, chanson de The Who présente sur l'album Odds and Sods sorti le .

 Album 

 , album d'Allah Rakha Rahman et Mychael Danna sorti le , bande originale de  ;

 , album d' sorti en  ;
 , album des  sorti en  ;
 , album de Conor Oberst sorti en  ;
 , album de Gregory Porter sorti le  ;
 , album de Saigon Kick sorti le  ;
 ''''', album de  sorti en .

Voir aussi